Laço é um tipo de nó.

Também pode designar:
Lacci, filme de 2020 dirigido por Daniele Luchetti, conhecido no Brasil como Laços
Laço (insígnia)
Laço (teoria dos grafos)
Laços (canção)
Diogo Gonçalves Laço

Ver também
Loop

Desambiguação